

Carriera 
Olazábal ha cominciato la sua carriera nelle giovanili del Real Union, per poi arrivare all'età di 16 anni tra le file del Barcellona. Il 2 gennaio 2008 fa il suo esordio nella prima squadra in Coppa del Re, pareggiando 2-2 contro il Club Deportivo Alcoyano. Il 22 maggio 2009, quando il Barcellona era già matematicamente Campione di spagna, esordisce anche in campionato nella partita persa 2-1 contro il Mallorca.

Nella stagione 2014-2015 passa al Granada. L'anno successivo è in prestito alla Real Sociedad.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 5 ottobre 2022.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Barcellona B: 2007-2008 (Grupo V, Cataluña)

 
Barcellona: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013

 
Barcellona: 2008-2009, 2011-2012

 
Barcellona: 2009, 2010, 2011, 2013

 
Levante: 2016-2017
Espanyol: 2020-2021

Competizioni internazionali 
 
Barcellona: 2008-2009, 2010-2011

 
Barcellona: 2009, 2011

 
Barcellona: 2009, 2011

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori campioni del mondo di club